Brander puede referirse a:
 Brander (Marketing)
 Georg Friedrich Brander (1713, Ratisbona – 1783, Augsburgo), mecánico de precisión alemán. (de)
 Gustavus Brander (1720, Londres – 1787), naturalista sueco-inglés. (en)
 Vitus Brander (1880, Reistenhausen – 1969, Wurzburgo), teólogo y el historiador de la iglesia Católica alemán. (de)
 Heribert Brander (* 1926, Aidhausen), clérigo alemán. (de)
 Elías (Ricardo) Figueroa Brander (* 1946, Valparaíso).
 James ("Jim" Alan) Brander (* 1953, [?]), economista canadiense. (en)
 el modelo Brander–Spencer

 Municipio
 Municipio de Brander